fait notamment référence à :

 , un quartier résidentiel de Kōtō dans l'arrondissement spécial de Tokyo.
 Gare de Shinonome (Préfecture de Kyoto), une gare ferroviaire dans la ville de Maizuru.
 Gare de Shinonome (Tokyo), une gare ferroviaire dans la ville de Tokyo.
 Shinonome (destroyer), deux destroyers en service dans la Marine impériale japonaise.
  (東雲 水生), un mangaka japonais.